Costantin ist der Familienname folgender Personen:

 Julien Noël Costantin (1857–1936), französischer Botaniker und Mykologe
 Pierluigi Costantin (* 1971), italienischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Constantin